При́нцип Копе́рника (иногда также называется принципом заурядности или принципом посредственности) заключается в том, что ни Земля, ни Солнце не занимают какое-то особенное положение во Вселенной. Берёт своё начало из смены парадигмы при переходе от геоцентрической системы мира к гелиоцентрической. Назван в честь известного астронома Николая Коперника.

Основные сведения 
Принцип формулируется по-разному, но, в целом, сводится к тому, что Земля не уникальна, и во Вселенной должно иметься некоторое количество систем с аналогичными условиями, а следовательно, ничто не должно препятствовать зарождению и развитию жизни и даже разума в других местах во Вселенной. Принцип основан на том, что, по совокупности знаний человечества, можно утверждать, что законы природы универсальны и повсеместно действуют одинаково, а значит имеется ненулевая вероятность, что, помимо Солнца и Земли, во Вселенной существуют другие системы с идентичными условиями, где биологическая жизнь не могла не зародиться.

Критики данного принципа утверждают, что Земля, не выделяясь своим пространственным месторасположением, тем не менее, является уникальной. Они ссылаются на парадокс Ферми, а также на то, что на данный момент не обнаружено свидетельств существования разума в пределах исследованных областей Вселенной. Так, некоторые из критиков предполагают, что возникновение жизни на Земле обязано исключительно уникальным условиям, например, наличию на близкой и практически круговой орбите естественного спутника — Луны. Кроме того, высказывается предположение, что движение Солнца в Галактике происходит по так называемой коротационной орбите, лежащей в узкой области галактоцентрических расстояний, где период обращения звезды практически совпадает с периодом обращения рукавов Галактики, в результате чего Солнце избегает периодического вхождения в области интенсивного звездообразования, в которой частые взрывы сверхновых периодически убивают всё живое в своей окрестности.

Однако большинство учёных не находят веских доводов в пользу уникальности Земли и, следовательно, согласны с принципом Коперника. К тому же недавние результаты исследований реликтового фона, полученные с помощью телескопов Atacama Cosmology и South Pole Telescope подтвердили отсутствие на гигапарсековых масштабах нарушения космологического принципа, который является современным продолжением непосредственно принципа Коперника и состоит в том, что Вселенная в любой точке и во всех направлениях изотропна и однородна. Подтверждения этого принципа на бо́льших масштабах удастся достичь в ближайшем будущем, когда у астрономов появятся данные новых обзоров неба в микроволновом диапазоне.

Антитезой принципа Коперника является гипотеза уникальной Земли.

См. также 
 Антропный принцип
 Антропоцентризм
 Углеродный шовинизм
 Парадокс Ферми
 Уравнение Дрейка
 SETI

Ссылки 
 Принцип Коперника
 Представлено очередное подтверждение принципа Коперника (копия)

Примечания 

Философия науки
Космология
Поиск внеземной жизни
Николай Коперник
Коперника